La princesa Salma bint Abdalá (Amán, 26 de septiembre de 2000) es la segunda hija y tercera de los cuatro hijos de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania.

Biografía 

Nació en el Centro médico rey Hussein.

Su nombre, Salma, en árabe significa “paz”.

En 2018 finalizó sus estudios en la Academia Internacional de Amán (IAA), como paso previo a su ingreso a la universidad.

En noviembre de 2018, Salma de Jordania se graduó en la prestigiosa Real Academia Militar de Sandhurst de Inglaterra cuando completó el Short Commissioning Course, convirtiéndose así en la primera mujer piloto de las Fuerzas Armadas de Jordania.

Carrera militar 
Fue comisionada en las Fuerzas Armadas de Jordania como segundo teniente (24/11/2018).

Títulos y tratamientos 

 26 de septiembre de 2000 - presente: Su Alteza Real la Princesa Salma de Jordania.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Amán
Hachemitas